Minneapolis bezeichnet mehrere US-amerikanische Orte:

 Minneapolis, Stadt in Minnesota
 Minneapolis (Kansas)
 Minneapolis (North Carolina)

Minneapolis als Teil von Firmierungen:
 Minneapolis Steel & Machinery Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller